Principalmente, um Exército Vermelho é um exército comunista. Esses exércitos incluem:

 Exército Vermelho da União Soviética
 Exército Vermelho Chinês, mais tarde conhecido como Exército de Libertação Popular
 Exército Vermelho Bávaro da República Soviética da Baviera
 Exército Popular da Mongólia, o Exército Vermelho da República Popular da Mongólia
 Exército Vermelho Húngaro da República Soviética Húngara
 Fração do Exército Vermelho, um grupo militante na Alemanha Ocidental
 Exército Vermelho de Ruhr, organização militar dos Conselhos de Trabalhadores do Ruhr
 Exército Vermelho de Turim, formado em 1919 para defender as atividades socialistas
 Exército Vermelho Japonês, uma grupo insurgente no Japão
 Brigadas Vermelhas, era um grupo insurgente na Itália
 Lal Sena, um grupo de milícia na Índia